Cet article présente la liste des footballeurs jouant ou ayant joué aux Girondins de Bordeaux de 1937 à nos jours.

Effectif actuel (2021-2022)

Joueurs depuis 1937 
Joueurs des Girondins de Bordeaux ayant fait au moins une apparition en match officiel avec l'équipe première depuis 1937.

Pour les statistiques sur la saison en cours, voir la saison en cours. (saison 2021-2022)

Mis à jour le .

Annexe 
Notes

Références 

Girondins de Bordeaux